Lilla Edet (gemeente), een gemeente in Zweden
 Lilla Edet (plaats), de hoofdplaats van deze gemeente